Сауат Мухаметбаевич Мынбаев (19 ноября 1962) — кандидат экономических наук, министр нефти и газа Республики Казахстан (с марта 2010 г. по 3 июля 2013 г.). (с 20 ноября 2018 г. по 8 апреля 2021 г.) — председатель правления АО НК «Қазақстан темір жолы». Полный кавалер ордена «Барыс».

Биография 
Родился 19 ноября 1962 года.

В 1985 году окончил Московский Государственный университет имени Ломоносова по специальности экономист-кибернетик.

В 1988 году окончил аспирантуру с защитой кандидатской диссертации.

Трудовую деятельность начал в качестве преподавателя Алма-Атинского института народного хозяйства Казахской ССР.

В 1991—1992 гг. работал президентом республиканской строительной биржи «Казахстан».

В 1992—1995 гг. — первым заместителем председателя правления акционерного банка «Казкоммерцбанк».

В 1995 году назначался на должности заместителя министра финансов РК — начальника Казначейства; первого заместителя министра финансов РК.

В 1998 году указом президента Республики Казахстан назначен министром финансов Республики Казахстан.

В 1999 году назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 1999 по 2001 годы — министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2001 года работал президентом ЗАО «Банк Развития Казахстана»,

В 2002—2003 гг. возглавлял ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа».

С июня 2003 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

C 2004 года — заместитель Премьер-Министра — министр индустрии и торговли.

С февраля 2006 года возглавил АО «Холдинг по управлению государственными активами „Самрук“».

В августе 2007 года указом Президента Республики Казахстан назначен министром энергетики и минеральных ресурсов.

12 марта 2010 года указом главы государства назначен Министром нефти и газа Республики Казахстан, освобожден от должности Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С 3 июля 2013 года занимает должность председателя правления акционерного общества «Национальная компания „КазМунайГаз“».

2018—2021 — председатель правления акционерного общества «НК „Қазақстан темір жолы“».

Награды 
 Орден «Барыс» I степени (2018)
 Орден «Барыс» II степени (2012)
 Орден «Барыс» III степени (2005)
 Орден Дружбы (12 декабря 2004 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
 Медаль «10 лет Астане» (2008)

Критика 
По данным райских документов, был акционером Meridian Capital Ltd. с момента его регистрации на Бермудских островах в 2002 году. Ltd.

Семья 
 Старший брат — Саят Мухаметбаевич Мынбаев, экс-глава военной контрразведки Казахстана

Ссылки 
 Персональные данные на «Параграф»
 Центр деловой информации «Капитал»
 BNews.KZ

Примечания 

Министры промышленности Казахстана
Министры нефти и газа Казахстана
Министры торговли Казахстана
Министры финансов Казахстана
Министры энергетики Казахстана
Министры сельского хозяйства Казахстана
Политики по алфавиту